Ting-tzu Kang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dingzi Gang, vik, Shandong, 
 Tingzi Gang, havskanal, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar